Iden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Iden – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 iDEN – technologia wykorzystywana w telefonii komórkowej
 Iden – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne

Biografie:
 Geoffrey Iden (1914–1991) – lekkoatleta brytyjski, długodystansowiec
 Peter Iden – niemiecki krytyk teatralny